Степной конёк () — вид птиц из семейства трясогузковых. Вид населяет степные области в Восточной Азии, а зимует на юге Азии.

Описание 
Степной конёк — это самый большой встречающийся в Центральной Европе конёк. Он достигает длины от 17 до 20 см. По сравнению с другими видами у птицы необычно длинные ноги и пальцы, задний коготь также очень длинный и прямой. Верхняя часть тела коричневатого цвета с тёмными продольными полосками. Горло и боковые стороны тела от бежевого до коричневатого цвета, на горле к тому же имеются отчётливые тёмные полосы. Оперение нижней части тела белое.

Распространение 
Область распространения степного конька охватывает степи Восточной Азии от восточного Казахстана и запада Сибири через Монголию на восток до Тихого океана. Он заселяет, прежде всего влажные и сырые степи на равнине, а также на горных склонах. При перелёте вид наблюдается регулярно также в культурном ландшафте, прежде всего, на полях под паром и стерне, а также на низком побережье и песчаных берегах.

Размножение 
Строительство гнёзд продолжается одну-две недели после прибытия в район гнездования. Гнездо сооружается в самостоятельно выкопанной на земле ямке в траве. Полные кладки были найдены в Сибири во второй половине июня. В кладке 4-6, чаще 4-5, яиц, которые имеют очень плотные коричневатые, оливковые или серые крапины и штрихи.

Миграция 
Перелёт из мест гнездования происходит с середина августа по сентябрь. Вид зимует на юге Азии.  Прибытие в районы гнездования происходит с середины апреля до конца мая. Степной конёк мигрирует также регулярно осенью в малом количестве на запад и наблюдается с середины сентября по ноябрь ежегодно на побережье Западной и Центральной Европы. Какие причины лежат в основе этого перелёта на запад, до сих пор неясно. В материковой части Центральной Европы вид наблюдается только в виде исключения.

Примечания

Литература 
 Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström: Der neue Kosmos Vogelführer. Kosmos, Stuttgart; 1999: S. 244-245. ISBN 3-440-07720-9
 Einhard Bezzel: Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres - Singvögel. Aula, Wiesbaden, 1993: S. 69-71. ISBN 3-89104-530-1
 Urs N. Glutz von Blotzheim, Kurt M. Bauer: Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 10/II, Passeriformes (1. Teil) Motacillidae – Prunellidae. Aula, Wiesbaden, 1985: S. 523-537. ISBN 3-923527-00-4

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Степной конёк

Коньки
Животные, описанные в 1818 году
Птицы Евразии